

C08C 	Szelektív kalcium-csatorna blokkolók főleg érhatással

C08CA Dihidropiridin-származékok
{|
|-
! ATC || Magyar || INN || Gyógyszerkönyv
|-
|C08CA01 || width="100" | Amlodipin    || width="100" | Amlodipine || Amlodipini besilas
|-
|C08CA02 || width="100" | Felodipin    || width="100" | Felodipine || Felodipinum
|-
|C08CA03 || width="100" | Izradipin    || width="100" | Isradipine || Isradipinum
|-
|C08CA04 || width="100" | Nikardipin   || width="100" | Nicardipine
|-
|C08CA05 || width="100" | Nifedipin    || width="100" | Nifedipine || Nifedipinum
|-
|C08CA06 || width="100" | Nimodipin    || width="100" | Nimodipine || Nimodipinum
|-
|C08CA07 || width="100" | Niszoldipin  || width="100" | Nisoldipine
|-
|C08CA08 || width="100" | Nitrendipin  || width="100" | Nitrendipine || Nitrendipinum
|-
|C08CA09 || width="100" | Lacidipin    || width="100" | Lacidipine
|-
|C08CA10 || width="100" | Nilvadipin   || width="100" | Nilvadipine
|-
|C08CA11 || width="100" | Manidipin    || width="100" | Manidipine
|-
|C08CA12 || width="100" | Barnidipin   || width="100" | Barnidipine
|-
|C08CA13 || width="100" | Lercanidipin || width="100" | Lercanidipine
|-
|C08CA14 || width="100" | Cilnidipin   || width="100" | Cilnidipine
|-
|C08CA15 || width="100" | Benidipin    || width="100" | Benidipine
|-
|C08CA16 || width="100" | Klevidipin    || width="100" | Clevidipine
|-
|C08CA55 || colspan="2" | Nifedipin kombinációban
|}

C08CX Egyéb szelektív kalcium-csatorna blokkolók főleg vascularis hatással
{|
|-
! ATC || Magyar || INN || Gyógyszerkönyv
|-
|C08CX01 || width="100" | Mibefradil || width="100" | Mibefradil
|}

C08D 	Szelektív kalcium-csatorna blokkolók direkt szívhatásokkal

C08DA Fenil-alkil-amin-származékok
{|
|-
! ATC || Magyar || INN || Gyógyszerkönyv
|-
|C08DA01 || width="100" | Verapamil  || width="100" | Verapamil
|-
|C08DA02 || width="100" | Gallopamil || width="100" | Gallopamil
|-
|C08DA51 || colspan="2" | Verapamil kombinációban
|}

C08DB Benzotiazepin-származékok
{|
|-
! ATC || Magyar || INN || Gyógyszerkönyv
|-
|C08DB01 || width="100" | Diltiazem || width="100" | Diltiazem || Diltiazemi hydrochloridum
|}

C08E Nem szelektív kalcium-csatorna blokkolók

C08EA 	Fenil-alkil-amin-származékok
{|
|-
! ATC || Magyar || INN || Gyógyszerkönyv
|-
|C08EA01 || width="100" | Fendilin || width="100" | Fendiline
|-
|C08EA02 || width="100" | Bepridil || width="100" | Bepridil
|}

C08EX Egyéb nem-szelektív kalcium-csatorna blokkolók
{|
|-
! ATC || Magyar || INN || Gyógyszerkönyv
|-
|C08EX01 || width="100" | Lidoflazin || width="100" | Lidoflazine
|-
|C08EX02 || width="100" | Perhexilin || width="100" | Perhexiline
|}

C08G Kalcium-csatorna blokkolók és diuretikumok

C08GA Kalcium-csatorna blokkolók és diuretikumok
C08GA01 Nifedipin és diuretikumok
C08GA02 Amlodipin és diuretikumok

C08